Een regio van Niger, zie Dosso (regio)
 De hoofdstad van het departement, zie Dosso (stad)